Mit El Palomar wird bezeichnet:

 El Palomar (Argentinien), Vorort von Buenos Aires
 El Palomar (Chaquí), Ortschaft im Municipio Chaquí, Bolivien
 El Palomar (Mecapaca), Ortschaft im Municipio Mecapaca, Bolivien
 El Palomar (Paraguay), Stadtteil von Asunción

Siehe auch:
 Palomar
 Palomares